Veruntreuung steht für:

 in Deutschland eine Straftat nach § 266a StGB beim Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt
 Veruntreuung (Österreich), Straftat nach § 133 StGB
 Veruntreuung (Schweiz), Straftat nach Art. 138 StGB
 Veruntreuung (Brasilien), nach dem Artikel 171 des Código Penal brasileiro

Siehe auch:
 Untreue (Begriffsklärung)
 Unterschlagung (Begriffsklärung)